Шенгавіт () — вірменський топонім:

 Шенгавіт — адміністративний район Єревану.
 Шенгавіт — розкопки поселення епохи неоліту на території м. Єревану.
 Шенгавіт — станція єреванського метрополітену.
 Шенгавіт — електродепо єреванського метрополітену.
 Шенгавіт — вірменський футбольний клуб з Єревану.
 Шенгавіт — багатопрофільний медичний центр в м. Єревані.